A 30 876-os számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

A 30 870-es út északi végénél lévő körforgalomból ágazik ki, és az M3-as felé vezet Budapest irányában. A sztrádával azonban közvetlenül nem találkozik, a 30 872-es útba torkollva ér véget, utolsó méterein már Szada területén haladva.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint pontosan 300 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30876
Gödöllő
Szada
M3-as autópálya